Imposition des mains, en liturgie

 Imposition (imprimerie)

 Imposition (fiscalité)

Voir aussi 

 En grammaire, une inposition est un type d'adposition.